Die U-League 2009 war die zweite Spielzeit der südkoreanischen Nachwuchsliga. Die reguläre Saison begann im 9. April 2009 und endete am 26. November 2009. U-League-Meister wurde Kyung-Hee-Universität.

Teilnehmende Mannschaften

Reguläre Saison

Nord-Liga

Metropol-Liga

Süd-Liga

Meisterschafts-Spiele

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Finale 

|}

Gewinner

Weblinks 
 Offizielle Website (koreanisch)
 Spielbericht und Endtabelle für Süd-Liga (koreanisch)
 Spielbericht und Endtabelle für Nord-Liga (koreanisch)
 Spielbericht und Endtabelle für Metropol-Liga (koreanisch)
 Spielbericht für Meisterschafts-Spiele (koreanisch)

Fußballsaison 2009